In 1903 ging de 1e Ronde van Frankrijk van start op 1 juli ter hoogte van herberg "Au Reveil Matin" in Montgeron, een voorstad van Parijs. Hij eindigde op 19 juli in Ville-d'Avray. Er stonden 60 renners aan de start, van wie er 21 de eindmeet in Parijs haalden.

 Aantal ritten: 6
 Totale afstand: 2428 km
 Gemiddelde snelheid: 25,678 km/h
 Aantal deelnemers: 60

Startlijst

Etappes

Etappe 1

Etappe 2
In deze Tour konden renners per etappe inschrijven. Ook renners die in eerder etappes waren uitgevallen konden weer opnieuw meedoen, maar deden natuurlijk niet meer mee voor het Algemeen Klassement. Zo won Aucouturier de 2e en 3e etappe, terwijl hij uitviel in de 1e etappe.

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

1903
Wielrennen in 1903